Вилем Курц (): Вилем Курц (старший) (1847—1902) — чешский зоолог, педагог и общественный деятель.
 Вилем Курц (младший) (1872—1945) — его сын, чешский пианист и музыкальный педагог.